Jack Johnson je lahko:

 Jack Johnson (boksar) (1878–1946), ameriški boksar
 Jack Johnson (glasbenik) (* 1975), ameriški glasbenik
 Jack Johnson (hokejist) (* 1987), ameriški hokejist
 Jack Johnson (igralec) (* 1987), ameriški igralec
 Jack Johnson (politik) (* 1930), ameriško-kanadski politik